Escurialense puede referirse a:
 Lo relativo a cualquiera de los conceptos denominados con el término Escorial.
 El gentilicio de El Escorial.
 Lo relativo al Monasterio de El Escorial.
 En términos arquitectónicos, herreriano y neoherreriano.
 En términos artísticos, el estilo pictórico del último renacimiento español.
 En términos ideológicos, el arte y cultura del franquismo.
 La revista Escorial y grupo de intelectuales falangistas reunido en su torno.